Le manager de l'année est une récompense décernée dans différents pays, parfois sur un sujet particulier :
 Manager de l'année (Belgique) ;
 Manager de l'année (France) ;
 Manager de l'année (Ligue majeure de baseball), de la Ligue majeure de baseball américaine.